Glansparadijskraai
 Halmaheraparadijskraai
 Jobiparadijskraai
 Kroeskopparadijskraai
 Obiparadijskraai
 Ruwhalsparadijskraai
 Tagulaparadijskraai
 Trompetparadijskraai